Op Roland Garros 1987 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 27 mei tot en met 7 juni 1987.

Algemeen

Samenvatting 
Titelhouders Kathy Jordan en Ken Flach hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Pam Shriver en Emilio Sánchez won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Lori McNeil en Sherwood Stewart in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Shriver noch Sánchez had eerdere dubbel­spel­titels met andere partners.

Nederlandse en Belgische spelers 
Er deden drie Nederlanders mee:
 Michiel Schapers speelde samen met Ann Henricksson (VS) – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door McNeil en Stewart.
 Carin Bakkum en Tom Nijssen verloren meteen hun openingspartij, tegen Schapers en Henricksson.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams 
Een plaatsingslijst werd niet gepubliceerd, maar de volgende acht teams werden vrijgesteld van de eerste ronde:

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.4)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1987